Роман Александрович Павинич () — казахстанский футболист, нападающий и полузащитник.

Карьера 
Воспитанник СДЮШОР № 2 (Алма-Ата) и алматинского ЦСКА. Именно в этом клубе он начал свою профессиональную карьеру в 2010 году. За пять сезонов провёл 95 игр в первой лиге Казахстана и забил 12 голов.

В 2014 году перешёл в команду ФК «Достык», вместе с которой участвовал в Кубке Регионов в Эстонии.

В 2015 году перебрался в ФК «Булат-АМТ» (Темиртау) и стал бронзовым призёром первой лиги Казахстана 2015.

В 2016 году подписал контракт с ФК «Кайсар», который в прошлом сезоне занял последнее место и покинул Премьер-лигу. Сыграл 23 матча, забил 7 голов и выиграл с клубом первую лигу. «Кайсар» сходу и досрочно вернулся назад.

В сезоне 2017 выступал за петропавловский «Кызыл-Жар СК», на 8 лет застрявший в первой лиге. Сыграл 14 игр, забил один гол и помог и этому клубу со 2 места вернуться в казахстанскую Премьер-лигу.

В марте 2018 был принят в ряды «Махтаарала» из ЮКО, занявшего третье место в первой лиге 2017, но проигравшего переходный матч в Премьер-лигу с «Акжайыком». Сыграл в 25 матчах, забил 9 голов, но клуб в чемпионате разделил лишь 6-7 места.

В феврале 2019 перешёл в уральский клуб «Акжайык», вылетевший в предыдущем сезоне из Премьер-лиги и поставивший задачу сразу вернуться назад

Достижения 
  «Булат-АМТ»
 Бронзовый призёр первой лиги Казахстана: 2015

  «Кайсар»
 Победитель первой лиги Казахстана: 2016

  «Кызыл-Жар СК»
 Серебряный призёр первой лиги Казахстана: 2017

  «Акжайык»
 Бронзовый призёр первой лиги Казахстана: 2019

Примечания 

Футболисты Казахстана
Игроки ФК ЦСКА Алма-Ата
Игроки ФК «Шахтёр-Булат»
Игроки ФК «Кайсар»
Игроки ФК «Кызыл-Жар»
Игроки ФК «Мактаарал»
Игроки ФК «Акжайык»